Ciocănari se poate referi la:

Ciocănari, Dâmbovița
Ciocănari, Vâlcea

Vezi și 
 Ciocănești (dezambiguizare)